Лхоксёма́ве () — город в Индонезии, расположенный на территории провинции Ачех. Второй по численности населения город провинции.

Географическое положение 
Город находится в северной части провинции, в северной части острова Суматра, на побережье Молуккского пролива. Абсолютная высота — 0 метров над уровнем моря.
Лхоксёмаве расположен на расстоянии приблизительно 200 километров к востоку от Банда-Ачеха, административного центра провинции.

Этимология 
Название города происходит от слияния двух слов языка ачех: «Lhok» — залив и «Seumawe» — воронка на воде.

Население 
По данным официальной переписи 2010 года, население составляло 129 251 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Лхоксёмаве — один из наиболее значимых промышленных центров Индонезии. В городе расположены: крупнейший индонезийский завод по переработке сжиженного природного газа РТ Arun NGLВ, заводы компаний Pupuk Iskandar Muda (PIM) и Asean Aceh Fertilisers (AAF), специализирующихся на производстве азотных удобрений, а также целлюлозно-бумажный завод компании Kertas Kraft Aceh.

Примечания 

Города Ачеха